Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1988 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 1–4 lutego 1988 w Saalfelden w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1988.

Złoty medal indywidualnie zdobył Heinz Kuttin, który wyprzedził Staffana Tällberga i Markusa Steinera.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Austrii, która wystąpiła w składzie: Andi Rauschmeier, Günter Schöffmann, Markus Steiner, Heinz Kuttin. Srebro zdobyli reprezentanci Norwegii, a brąz – Czechosłowacji.

Po raz jedenasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata juniorów indywidualnie oraz po raz trzeci drużynowo.

Pierwszy raz w historii mistrzostwa świata juniorów rozegrano w Saalfelden. Były to jednocześnie drugie mistrzostwa przeprowadzone na terenie Austrii, po edycji z 1982 roku w Murau.

Wyniki

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (01.02.1988)

Konkurs drużynowy (04.02.1988)

Przypisy

Bibliografia 
 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1988&id=19&rodzaj=M

Skoki narciarskie w Austrii
1988